Carlos de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (30 de septiembre de 1813, Gottorp, Schleswig, Ducado de Schleswig - 24 de octubre de 1878, Luisenlund, Glücksburg, Schleswig-Holstein, Prusia) fue el segundo Duque de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg. Carlos era el hijo mayor del Duque Federico Guillermo de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg y la Princesa Luisa Carolina de Hesse-Kassel y un hermano mayor del rey Cristián IX de Dinamarca. Carlos se convirtió en Duque de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg a la muerte de su padre el 27 de febrero de 1831.

Infancia 

El príncipe Carlos inicialmente creció con sus muchos hermanos en el Castillo de Gottorp, donde la familia vivía con los suegros del duque Guillermo. En 1824, sin embargo, la duquesa Ana Carolina, viuda del último duque de la línea más antigua de la casa Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, Federico Enrique Guillermo, que había muerto en 1779, murió, el Castillo de Glücksburg quedó vacío y, mediante una patente real del 6 de junio de 1825, el rey Federico VI de Dinamarca transfirió el castillo a Guillermo y lo nombró duque de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg. Luego, la familia se mudó a Glücksburg, donde Carlos se crio con sus hermanos bajo la dirección de su padre. "Crío a mis hijos con rigor, para que estos aprendan a obedecer, sin dejar, sin embargo, de ponerlos a disposición de las exigencias y exigencias del presente", escribió el duque a un amigo.

Duque y matrimonio 
En 1831 , el rey Federico VI lo nombró jefe de personal del Regimiento de Infantería de Oldenburgo. Apenas 3 semanas después, el 17 de febrero , el título de duque cayó en manos de Carlos, cuando el duque Guillermo murió a la edad de 46 años, después de lo cual Frederico VI, junto con el príncipe Guillermo de Hesse-Philippstal-Barchfeld, se convirtieron en guardianes de Carlos y sus nueve hermanos. El 19 de mayo de 1838 se casó en Copenhague con su prima, la hija menor de Federico VI, la princesa Guillermina María, después de que ella el 4 de septiembre de 1837, se había divorciado de su primer marido, el príncipe Federico Carl (el más tarde el rey Federico VII) 2 días antes, el duque Carlos se había convertido en un Caballero de la Orden del Elefante. El rey dio a la pareja de recién casados el Castillo de Kiel como residencia.

Vida posterior 
En 1839, el Duque fue nombrado comandante del Cuerpo de Cazadores de Leeuwarden. Fuera de la insatisfacción con Cristian VIII, la carta abierta de la sucesión de 8 de julio de 1846 , el Duque buscó y recibió su dimisión del ejército. Ocho días después de su ascenso al trono, Federico VII le otorgó el rango de General de División. Cuando estalló la revuelta poco después, el Duque y la Duquesa vivieron en Kiel, pero en el otoño de 1848 se establecieron temporalmente en Dresde y no regresaron a Dinamarca hasta 1852. En verano vivían en Luisenlund cerca de Schleswig, en invierno en el Castillo de Kiel. Durante la guerra de 1864, volvió a salir del país y no volvió a Louisenlund hasta el año siguiente, pero a partir de ese momento ya no vivió en Kiel. En 1871, el matrimonio hicieron una estancia de invierno en el Castillo de Glücksburg, que la familia Glücksburg había cedido a Frederico VII en 1854, pero que, tras largas negociaciones en 1870, había sido devuelto al duque por el gobierno prusiano.

Muerte 
Carlos murió el 24 de octubre de 1878 a la edad de 65 años en Luisenlund. Carlos y Guillermina María murieron sin hijos. No existen registros de abortos involuntarios o mortinatos, por lo que ella pudo ser infértil.

Títulos y estilos 
 30 de septiembre de 1813 - 6 de julio de 1825: Su Alteza Serenísima El Príncipe Heredero de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Beck
 6 de julio de 1825 - 17 de febrero de 1831: Su Alteza Serenísima El Príncipe Heredero de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg
 17 de febrero de 1831 - 19 de diciembre de 1863: Su Alteza Serenísima El Duque de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg
 19 de diciembre de 1863 - 24 de octubre de 1878: Su Alteza El Duque de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Duques de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg del siglo XIX
Príncipes de Dinamarca del siglo XIX (casa de Glücksburg)
Personas de Schleswig